Kanaïev (masculin ; ) ou Kanaïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Patronyme 
 Alexeï Fiodorovitch Kanaïev (1921-?), pilote d'assaut russe.
 Evguenia Kanaïeva (1990-) gymnaste rythmique russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe